Abgeschoben steht für:

 Abgeschoben (Film), US-amerikanischer Kriminalfilm von Robert Siodmak (1950)
 Abgeschoben (Fernsehserie), mexikanische Dramaserie (2022)